Fort Boyard (jeu télévisé)#Personnages du fort
Loup solitaire (univers)#Trame générale